Николай Золотницкий:
 Золотницкий, Николай Иванович (1829—1880) — знаток и исследователь чувашского и татарского языков, быта, истории и культуры чувашского и татарского народов.
 Золотницкий, Николай Фёдорович (1851—1920) — один из зачинателей русской и международной аквариумистики.